Джастин Криппс (; ) — канадский бобслеист, пилот, выступающий за сборную Канады с 2006 года, олимпийский чемпион 2018 года в двойках, многократный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира. Прежде чем перейти в бобслей, занимался лёгкой атлетикой.

Биография 
Джастин Криппс родился 6 января 1987 года в гавайском курорте Наалеху. Спортом увлёкся ещё с детства, в своём родном городе Саммерленде (Британская Колумбия) активно занимался лёгкой атлетикой, бегал на спринтерские дистанции. Поступив в университет им. Саймона Фрейзера, сразу же присоединился к местной легкоатлетической команде, участвовал в основном в эстафете 4×100 м. Однако добиться на этом поприще сколько-нибудь значимых результатов ему не удалось, поэтому в августе 2006 года он приехал в тренировочный лагерь сборной по бобслею, решив попробовать себя в качестве разгоняющего. С самых первых заездов проявлял себя с лучшей стороны и вскоре присоединился к экипажу именитого пилота Пьера Людерса. Регулярно попадал в число призёров Кубка мира, а в сезоне 2007/08 на этапе в итальянском Кортина-д’Ампеццо впервые завоевал золотую медаль.

Благодаря череде успешных выступлений Криппс удостоился права защищать честь Канады на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где в составе четвёрки финишировал пятым. После окончания Олимпиады принял решение переквалифицироваться в пилота и создал свою собственную команду. Первое время пилотирование давалось ему с трудом, в связи с отсутствием рейтинговых очков приходилось выступать на менее значимых турнирах, но спустя какое-то время результаты пошли вверх, и канадец вернулся в мировую элиту. На чемпионате мира 2012 года в американском Лейк-Плэсиде выиграл бронзовую медаль в программе смешанных состязаний по бобслею и скелетону, тогда как в двойках был лишь семнадцатым.

В 2014 году Криппс побывал на Олимпийских играх в Сочи, где финишировал шестым в программе мужских двухместных экипажей и двадцать девятым в программе четырёхместных (во втором заезде его экипаж перевернулся и потерял много времени).

Примечательно, что Криппс и Людерс в марте 2008 года стали первыми бобслеистами, проехавшими по олимпийской трассе Санного центра в Уистлере. Однако добраться до финиша они тогда так и не смогли, в этом тестовом заезде их боб перевернулся на седьмом повороте.

Выступления на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 

Бобслеисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года